Софи́ Дже́ксон (; ) — шотландская и британская кёрлингистка. В составе женской команды Великобритании участница зимней Универсиады 2019.

Играет на позициях  и . Несколько сезонов была скипом команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро ().
 : бронза ().
 : золото (, ), бронза ().
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 The Roaring Game Blog  (публикации с тэгом «Sophie Jackson»)
 The Roaring Game Blog  (публикации с тэгом «Team Jackson»)
 TEAM Jackson — Scotland | Perth Ladies International Curling 2017
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу